René I van Anjou (1409-1480)
 René II van Anjou (1451-1508)